Karl Buchheister oder Carl Buchheister ist der Name von

* Karl Buchheister (Marinearzt) (1823–1904), deutscher Schiffsarzt, Hospitalleiter und praktischer Arzt
 Karl Buchheister (1890–1964), deutscher Maler, siehe Carl Buchheister